Blossom Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blossom Lake (Florida)
 Blossom Lake (Michigan)
 Blossom Lake (Montana)